

Pessoas 
 John Rabe - um alemão conhecido pelo seu trabalho para evitar o Massacre de Nanquim

Outros 
 1624 Rabe - um asteróide da cintura principal
 Rabe (cratera)

Desambiguação